ORB :
ORB est le Code OACI de la compagnie aérienne Orenburg Airlines ;
Object Request Broker, un bus logiciel ;
O.R.B.: Off-World Resource Base, un jeu vidéo.

Orb :
Orb, un fleuve côtier français ;
Orb MyCasting, un logiciel édité par la société Orb Networks.
 Orb, l'univers de fiction servant de cadre aux livres-jeux La Voie du tigre et Le Talisman de la mort.